Qiterlersuaq bezeichnet:
 Qiterlersuaq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qiterlersuaq (Insel, Kangaatsiaq) (auch Qiterleq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qiterlersuaq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qiterlersuaq (Insel, Simiuttat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qiterlersuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland